Lewiczyn ist der Name folgender Dörfer in der Woiwodschaft Masowien in Polen:
 Lewiczyn (Belsk Duży), Dorf der Gmina Belsk Duży im Powiat Grójecki
 Lewiczyn (Lipowiec Kościelny), Dorf der Gmina Lipowiec Kościelny im Powiat Mławski